Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue du Cimetière :

Avenue du Cimetière de Bruxelles à Evere.

Avenue du Cimetière à Aubervilliers ;
 Avenue du Cimetière à Avignon ;
 Avenue du Cimetière à Gennevilliers ;
 Avenue du Cimetière-Parisien à Ivry-sur-Seine ;
 Avenue du Cimetière à La Rochelle ;
 Avenue du Cimetière à Nanterre ;
 Avenue du Cimetière-Parisien à Pantin ;
 Avenue du Cimetière-des-Batignolles à Paris ;
 Avenue du Cimetière à Saint-Denis ;
 Avenue du Cimetière à Strasbourg ;
 Avenue du Cimetière à Toulouse ;
 Avenue du Cimetière à Troyes.

Avenue du Cimetière à Genève.

Voir aussi 
 
 Chemin du Cimetière

Cimetière avenue